Сирок — шматочок солодкого або солоного формованого сиркового виробу.
 Сирок — зменшувально-пестливе до сир.
 Плавлений сирок — спеціально упакований шматочок плавленого сиру.
 Підзалупний сирок — вернакулярна назва смегми.
 Сирок — риба родини лососевих, поширена в річках і озерах Північного Сибіру.